Variable world - многопользовательская футуристическая браузерная игра-стратегия об освоении далёких планет с помощью промышленных и боевых роботов.
В этой бесплатной онлайн игре игрокам предстоит с помощью своих исследовательских баз, боевых и промышленных роботов, осваивать далёкие планеты, создавать альянсы, заключать союзы и объявлять войны, строить города, торговать, заниматься раскопками.
Основными особенностями игры являются:

 Наличие карты местности, влияющей на игровой процесс, и полноценное взаимодействие с нею игроков.
 Возможность самостоятельного конструирования юнитов.
 Разнообразие возможных направлений развития (а также смены их игроком). Некоторые из направлений развития являются новинками для данного жанра игр.
 Возможность самостоятельно (в зависимости от направления развития) определять необходимое для полноценной игры время и частоту нахождения в игре.
 Встроенная социальная система альянсовых и межальянсовых взаимоотношений.
 Определение игроком тактики боя его армий.
 Возможность составления очереди заданий, то есть, по сути, программирования аккаунта для его действий во время отсутствия игрока. 
Онлайн-игра Variable World бесплатна. Это значит, что можно успешно играть, не внося каких-либо денег. В игре имеется платный модуль навигации, с дополнительными функциями, однако, и его можно получить бесплатно, заработав на аукционе.

Реакция игровой прессы 

 Журнал «ЛКИ» поставил игре рейтинг 92 % и наградил игру «Короной»:

Ссылки 
 Официальный сайт (Устаревшая ссылка)
 Обзор в журнале «ЛКИ»

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Windows
Браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра
MMORTS